Санта Китерија има више значења:

 Санта Китерија (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Китерија (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Китерија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Китерија (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Китерија, Бланка Чип (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику